She anges som ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 佘, förenklat 佘, pinyin Shē.  	 	 

Den 31 december 2014 var 12 personer med efternamnet She bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet She
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Kvinnor
 She Xiang (1361–1396), ämbesinnehavare

Källor

Kinesiska efternamn